Kabinett Josef Hoop bezeichnet folgende Regierungen des Fürstentums Liechtenstein:

 Kabinett Josef Hoop I 1928–1936
 Kabinett Josef Hoop II 1936–1944
 Kabinett Josef Hoop III 1944–1945